Fem sange is Noors voor Vijf liederen. De volgende liedbundels beginnen met deze tekst:
Fem sange til tekster af Holger Drachmann og Svend Trøst van Christian Sinding
Fem sange til tekster af Jacobsen eveneens van Christian Sinding

Zie ook
Fem sanger for mannskor van Johan Halvorsen